Baldur’s Gate (pol: Wrota Baldura):

 Baldur’s Gate – dwie serie gier komputerowych
 Wrota Baldura – fikcyjne miasto z uniwersum Zapomnianych Krain

Główna seria
 Baldur’s Gate (1998)
 Baldur’s Gate: Opowieści z Wybrzeża Mieczy (1999) – dodatek do pierwszej części
 Baldur’s Gate II: Cienie Amn (2000)
 Baldur’s Gate II: Tron Bhaala (2001) – dodatek do drugiej części
 Baldur's Gate: Enhanced Edition (2012)
 Baldur's Gate II: Enhanced Edition (2013)
 Baldur's Gate: Siege of Dragonspear (2016) – dodatek do Baldur's Gate: Enhanced Edition
 Baldur’s Gate III (w produkcji)

Seria Dark Alliance
 Baldur’s Gate: Dark Alliance (2001)
 Baldur’s Gate: Dark Alliance II (2004)
 Dungeons & Dragons: Dark Alliance (2021)